Lexington Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lexington Historic District (Georgia), ID-Nr. 77000442
 Lexington Historic District (Mississippi), ID-Nr. 01000754
 Lexington Historic District (Virginia), ID-Nr. 72001506